Немдеж:

 Немдеж (приток Немды) — река в России , протекает в Кировской области, Нижегородской области, Республике Марий Эл.
 Немдеж (приток Ярани) — река в России , протекает в Кировской области, Нижегородской области, Республике Марий Эл.